Али Байрам оглы Байрамов (, ) — активный участник борьбы за установление Советской власти в Азербайджане. Член Коммунистической партии с 1919 (до этого — левый эсер).

Биография 
Родился в семье ремесленника в селе Лагич. Окончил Бакинское мореходное училище, был капитаном баркаса.

После Февральской революции 1917 член Бакинского совета, командовал советским военным судном. После взятия Баку турецкими войсками вёл нелегальную работу в Гандже и Баку. В 1919 один из руководителей «Гуммет» член военно-революционного штаба при Кавказском комитете РКП(б) и военной организации Бакинского комитета РКП(б).

На 1-м съезде Коммунистической партии Азербайджана (февраль 1920) избран членом ЦК КП(б) Азербайджана. Убит неизвестными. После установления Советской власти в убийстве обвинили партию Мусават.

Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Память 
Город Ширван до 2008 года назывался Али́-Байрамлы́ в честь революционера.

30 апреля 1920 года в Баку был создан первый клуб женщин имени Али Байрамова.

Примечания

Ссылки 
 Мираббас Мамедов. Приговор № 1. Region Plus, 26.01.2016

Революционеры Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Казнённые революционеры
Погибшие в Гражданскую войну в России
Большевики
Казнённые в 1920 году
Убитые в Азербайджане